Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Wwiedienski
 Aleksandr Wwiedienski (1904-1941) – rosyjski poeta
 Aleksandr Wwiedienski (1889-1946) – rosyjski przywódca religijny
 Aleksandr Wwiedienski (1856-1925) – rosyjski filozof i psycholog
 Nikołaj Wwiedienski (1885-1974) – rosyjski lekarz

Miejsca:
 Cmentarz Wwiedieński – moskiewska nekropolia